Наслідуючи традиції '''Київського Маргаринового Заводу''' з 1949 року, Olkom Group розробляє і випускає продукцію на основі екологічно чистої соняшникової олії глибокого очищення.

Асортимент: майонези і майонезні соуси, смакові майонези і соуси, соняшникові олії, соняшникові олії в спреї, гірчиця, бутербродні маргарини, рослинно-молочні суміші і пасти, столові маргарини, спеціалізовані маргарини і жири для хлібобулочної, кондитерської та молочної промисловості.

Висока якість, інноваційні технології та орієнтованість на потреби своїх клієнтів і партнерів дозволяють компанії з легкістю адаптуватися під запити сучасного ринку, поставляючи продукцію в 17 країн світу, в тому числі ЄС і США.

Olkom Group дотримується принципу «якість і безпека перш за все» на всіх етапах: від отримання вхідної сировини до виробництва продукції, упаковки, логістики і продажу. Компанія має власний відділ розробок і досліджень з лабораторним комплексом, оснащеним найсучаснішим аналітичним обладнанням.

Вся продукція відповідає вимогам міжнародних стандартів по системі менеджменту якості ISO 9001:2015 і системі менеджменту безпеки за принципами НАССР – ISO 22000:2005.

Історія заснування Київського Маргаринового Заводу 

Історія Київського Маргаринового Заводу бере свій початок в далекому 1947 році. Саме тоді було прийнято рішення про виділення земельної ділянки під будівництво маргаринової фабрики, яку згодом було реорганізовано в Київський маргариновий завод (КМЗ). Більш ніж за 70 років свого існування КМЗ став частиною історії України, живим символом кількох поколінь і справжньою гордістю країни. Адже за цей час відбулися значні зміни і в асортименті продукції, і в технології виробництва, але якість і смак справжніх, легендарних і таких рідних, маргаринів і майонезів залишаються незмінними і зараз.

Першу продукцію завод випустив у 1949 році – столовий маргарин і майонез «Провансаль». Виробничі потужності новозбудованого заводу забезпечували випуск 6 000 тонн столового маргарину та 400 тонн майонезу на рік. Вже на той час значна частина технологічного обладнання була німецького походження (фасовочні автомати маргарину для упакувань вагою 200 г, холодо-автомати, вакуум-компонент, дезодоратори).

У 1951 році лінія з фасування маргаринів вийшла на максимальну потужність. На той час завод виробляв столові маргарини в асортименті (в моноліті), безмолочні маргарини (в моноліті), рідкі маргарини для кондитерської та хлібобулочної промисловості, кулінарні жири (гідрожир, сало рослинне, комбіжири з суміші рослинного жиру і тваринних жирів), майонез.

КМЗ завжди був одним з лідерів індустрії і прагнув відповідати новим запитам ринку. У 1985 році на заводі було встановлено нову пакувальну лінію для маргарину та обладнання для фасування майонезу в поліетиленові пакети. Це дозволило в рази збільшити випуск продукції, полегшити її транспортування і в той же час зменшити її собівартість. Виробнича потужність заводу досягла 50 000 тонн маргаринової продукції і 5 000 тонн майонезної на рік.

У 1993 році асортимент маргаринової продукції поповнився м'якими наливними маргаринами, які на той час набули шаленої популярності і міцно увійшли в раціон українців.

Створення бренду Олком 

У 1998 році Головою наглядової ради ЗАТ «Київський маргариновий завод» став Олег Іванович Олексенко, непересічна людина і талановитий бізнесмен. Надзвичайна енергія, життєлюбність і прагнення в усьому досягти досконалості були запорукою успіху всіх його починань. Всього за один рік йому вдалося повністю переоснастити потужності підприємства і створити новий бренд.
Саме Олег Олексенко наполіг на необхідності створення нової торгової марки, яка стала б візитною карткою добре відомих в Києві олійно-жирових продуктів, які випускав Київський маргариновий завод з 1949 року. Так, у 1999 році було зареєстровано торгову марку «Олком». Свою назву бренд отримав завдяки соняшниковій олії, адже вона є основою для виробництва майонезів, гірчиці, спредів і маргаринів. Тому «Олком» перш за все слід розуміти як «ОЛійнаКОМпанія». І вже у 2000 році почався випуск продукції під новою торговою маркою, яка швидко отримала популярність в Україні та поза її межами.

Реконструкція 2005-2008 рр. дозволила «Київському маргариновому заводу» перейти на новий якісний рівень і стати сучасним конкурентоспроможним підприємством на ринку:

2005 р. - введено додаткові потужності з дезодорації олії;

2006 р. - збільшено потужності з виробництва фасованих маргаринів;

2007 р. - модернізовано майонезну лінію;

2008 р. - введено в експлуатацію лінію з фасування соняшникової олії в ПЕТ-пляшки.

У 2009 році у відповідь на посткризові настрої покупців бути більш практичними та економними було створено бренд «Смачно як завжди». До його лінійки увійшли найбільш затребувані на той час продукти - майонез, майонезний соус і столові маргарини. Висока якість продукції, відомий виробник, доступна ціна, зручна і різноманітна упаковка відразу ж привернули увагу до себе і припали українцям до душі.

2012 рік можна сміливо назвати роком інновацій і прориву для ТМ «Олком». Встановлюючи високі стандарти якості та безпеки для своєї продукції, на заводі було успішно розроблено і впроваджено системи менеджменту якості та безпеки харчової продукції. Весь виробничий процес сертифіковано відповідно до вимог ключових стандартів управління ISO 9001:2015 та ISO 22000:2005, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Крім того, будучи трендсеттером в олійно-жировій галузі, «Олком» випустив інноваційну лінійку майонезів і соусів «Olkom Style» з різними смаками.

У 2013 році спільно з голландським технологом Йоханессом Корнеліусом Марія ван Зуйленом фахівці Київського маргаринового заводу розробили новий унікальний для українського ринку продукт - низькокалорійний бутербродний маргарин «Халварин смачний».

У 2017 році Ганна Олексенко, донька Олега Олексенко, стала ключовим акціонером Групи компаній Olkom. Разом з командою професіоналів вивела компанію на новий рівень: модернізувала технології та обладнання, провела навчання співробітників, сформувала кілька нових відділів - HoReCa, B2B, експортний відділ, і пройшла міжнародну сертифікацію FSSC.

Технологічне вдосконалення та інновації на виробництві дозволили бренду «Олком» впровадити у 2018 році прогресивні технології модифікації жирів і першому в Україні випускати low-trans жири та маргарини для кондитерського, молочного та хлібопекарського виробництва, якість яких підтверджено сертифікатами відповідності ЄС і США. Використовуючи їх як сировину, підприємства можуть випускати продукцію, яка відповідає світовим стандартам якості і безпеки та політиці Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання серцево-судинних захворювань.

Крім того, компанія оснастила лабораторію Київського маргаринового заводу сучасним обладнанням - газовим хроматографом і приладом ядерно-магнітного резонансу. Це обладнання використовується для тестування маргаринів і харчових жирів на відповідність світовим стандартам безпечного вмісту сполук, які утворюються при промисловій переробці жирів та олій, а також на відповідність вимогам замовників. Такий крок є частиною стратегії компанії щодо переходу від виробництва стандартних маргаринів і харчових жирів до продуктів low-trans. Отримавши можливість контролювати якість за новими параметрами, на заводі змогли впровадити поліпшені рецептури маргаринів і харчових жирів, які пропонуються в сегменті B2B.

У 2019 році, здобувши перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Бренд року 2019» (категорія «Продукти харчування») у номінації «Прорив року», бренд «Олком» ще раз довів, що він справедливо вважається «лабораторією» технологічних і маркетингових інновацій в олійно-жировій галузі. Адже «Олком» - це поєднання класичних і сучасних передових технологій, гарантія якості і неповторності смаку, частинка душі кожного причетного до виробництва і кожного, хто цінує з компанією справжнє українське.

Непростий 2020 рік видався багатим на нові успішні проєкти для Olkom Group. У січні асортимент бренду Olkom поповнився новими low-trans-спредами з додаванням натурального вершкового масла. У лютому компанія вивела на ринок інноваційні ароматичні соняшникові олії в спреї Healthy Style, яким немає аналогів серед національних виробників.

Трохи пізніше, слідуючи сучасним food-трендам, компанія випустила новинки відразу в двох продуктових категоріях. Уже в червні на полицях магазинів з'явилися бутербродні маргарини Breakfast Style, створені на основі натуральних рослинних олій і жирів з високим вмістом вітаміну Е та цінних жирних кислот Омега-6, Омега-9. І відразу ж слідом за ними українці змогли оцінити лінійку смакових майонезних соусів «Style» - Burger, Cheese, Adjika.

Протягом року були успішні спільні проєкти зі студією графічного дизайну Юрка Гуцуляка зі створення дизайну упаковок для рослинних спредів і ребрендингу ТМ «Смачно як завжди».

Крім того, у листопаді 2020 року ПрАТ «Київський маргариновий завод» (виробничий юніт Olkom Group) успішно пройшов сертифікаційний аудит міжнародного стандарту якості FSSC 22000 (версія 5.0), який повністю визнаний контролюючими, регуляторними та наглядовими органами в усьому світі.

Сучасна Група компаній Olkom 

Працюючи на ринку понад 70 років і дотримуючись традицій Київського маргаринового заводу, Olkom впровадив та збагатив здобутий досвід з виробництва соняшникової олії, майонезів, соусів, гірчиць, маргаринів та жирів. Компанія має власний відділ розробок і досліджень з лабораторним комплексом, оснащеним найсучаснішим аналітичним обладнанням. Сьогодні одним з пріоритетних напрямків бізнесу є виробництво продуктів з доданою цінністю в сегменті спеціалізованих маргаринів та жирів для хлібобулочної, кондитерської та молочної промисловості. Висока якість, інноваційні технології та орієнтованість на потреби своїх клієнтів і партнерів дозволяють компанії з легкістю адаптуватися під запити сучасного ринку, поставляючи продукцію в 17 країн світу, в тому числі ЄС та США.

Наразі виробничі потужності компанії складають:

60 000 тонн на рік - переробка соняшникової та тропічних олій;

53 000 тонн на рік - виробництво спеціалізованих промислових жирів і маргаринів;

24 000 тонн на рік - виробництво продукції без вмісту транс-жирів;

21 000 тонн на рік - виробництво соусів, майонезів і фасованих маргаринів.

Примітки

Джерела 

 Офіційний сайт Olkom Group
 Соціальні сторінки: youtube, instagram, facebook